Metis – satellite naturale di Giove
 9 Metis – asteroide scoperto nel 1848
 Metis – nome greco di Metide, dea della saggezza
 Métis – termine con cui si indicano i meticci, individui di sangue misto, metà francese e metà indiano
 Metis – missile anticarro
 Metis – Concetto filosofico greco